Désirée Švédská (* 2. června 1938, Solna) je švédská princezna a baronka Silfverschiöld.

Život 
Narodila se 2. června 1938 v paláci Haga jako dcera prince Gustava Adolfa Švédského a jeho manželky princezny Sibyly Sasko-Kobursko-Gothajské. Je pojmenována podle první švédské královny z rodu Bernadotte Désirée Švédské.

Manželství a děti 
Dne 31. května 1964 oznámila své zasnoubení s baronem Nilsem Augustem Silfverschiöldem, synem barona Carla Silfverschiölda a jeho manželky Madeleine Bennich. Svatba proběhla 5. června 1964 v Sankt Nikolai kyrka ve Stockholmu. Z důvodu sňatku s nižším šlechticem přišla o oslovení Její královská Výsost a proto jí král předal oslovení Princezna Désirée, baronka Silfverschiöld. Podle švédské ústavy nemá ona ani její potomci právo na trůn.

Spolu mají tři děti:
 Baron Carl Otto Edmund Silfverschiöld (nar. 22. března 1965), sňatek s Marií Fredriksson
 Baronesa Kristina-Louisa Ewa Madeleine Silfverschiöl (nar. 29. září 1966), sňatek s baronem Hansem de Geer af Finspång
 Baronesa Hélène Ingeborg Sibylla Silfverschiöld (nar. 20. září 1968)

Královské povinnosti 
V listopadu roku 1960 Désirée se svou sestrou princeznou Birgittou Švédskou navštívila USA jménem svého dědečka krále Gustava. VI. Adolfa z důvodu 50. výročí Americko-skandinávské nadace.

Princezna žije na zámku Koberg a na zámku Gasevadholm v Hallandu. Podílí se na švédských akcí královské rodiny.

Tituly a vyznamenání

Tituly 
 2. června 1938 – 5. června 1964: Její královská Výsost princezna Désirée švédská
 5. června 1964 – dosud: princezna Désirée, baronka Silfverschiöld

Vyznamenání

Švédská vyznamenání 
  rytíř Řádu Serafínů – 22. března 1952
  členka I. třídy Královského domácího řádu krále Gustava VI. Adolfa
  členka I. třídy Královského domácího řádu krále Karla XVI. Gustava – 1973
 Medaile krále Gustava V. k výročí 90. narozenin
 Pamětní medaile krále Gustava V.
 Medaile krále Gustava VI. Adolfa k výročí 85. narozenin
 Medaile krále Karla XVI. Gustava k výročí 50. narozenin
  Svatební medaile korunní princezny Viktorie a Daniela Westlinga – 19. června 2010
 Jubilejní medaile krále Karla XVI. Gustava

Zahraniční vyznamenání

  velkostuha Řádu drahocenné koruny – Japonsko, 29. května 2000
  velkokříž Řádu liberijských průkopníků – Libérie
  rytíř Nassavského domácího řádu zlatého lva – Lucembursko
  velkokříž Záslužného řádu Spolkové republiky Německo – Německo
  velkokříž Řádu svatého Olafa – Norsko, 12. května 1992

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Švédské princezny
Bernadottové
Nositelé Řádu drahocenné koruny I. třídy
Nositelé Nassavského domácího řádu zlatého lva
Nositelé velkokříže Záslužného řádu Německa
Nositelé Řádu liberijských průkopníků
Rytíři velkokříže Řádu svatého Olafa
Nositelé Řádu Serafínů
Narození v roce 1938
Narození 2. června
Narození v Solně
Ženy
Žijící lidé